Haggard může být:

 Haggard (hudební skupina) – německá symphonic metalová hudební skupina

příjmení
 Henry Rider Haggard (1856–1925) – anglický spisovatel
 Merle Haggard (1937–2016) – americký countryový zpěvák a skladatel